Малевничье — название населённых пунктов на Украине:

 Малевничье — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Малевничье — село в Кропивницком районе Кировоградской области.